Милош Спасић је име и презиме следећих људи:
Милош Спасић (1997), српски фудбалер
Милош Спасић (1998), фудбалер